Existuje více nositelů příjmení Kirby:

 Jack Kirby (1917–1994) – americký komiksový kreslíř, spisovatel a editor
 Josh Kirby (1928–2001) – britský ilustrátor
 Leyland Kirby (* 1974) – britský hudebník
 Luke Kirby (* 1978) – kanadský herec
 Peter Kirby (* 1931) – kanadský bobista, olympijský vítěz
 Robert Kirby (1948–2009) – britský hudebník
 William Kirby (1759–1850) – anglický entomolog

Externí odkazy